Haagse School (schilderkunst), een schilderstijl, ontstaan tussen 1860 en 1900
Haagse School (muziek), een muzikale stroming die begon in de tweede helft van de 20e eeuw
Ook:
Nieuwe Haagse School (beeldende kunst), een kunststroming.
Nieuwe Haagse School (bouwstijl), een bouwstijl